«Дневник наёмного убийцы» () — американский кинофильм 1991 года. Первый и, одновременно, последний художественный фильм снятый Роем Лондоном, более известным своими актёрскими работами для телевидения. Экранизация пьесы Кеннета Прессмена «Insider's Price».

Сюжет 
 мечтает уйти на покой. Близится последнее задание, после которого он сможет выплатить остаток кредита за дом и покончить с тёмным прошлым.  назначает ему встречу в церкви, где неожиданно эмоционально объясняет ему, сколь важно, чтобы его  и грудной ребёнок погибли. И становится ясно, что что-то с этим заданием не так…

В ролях

История проката 
В американском прокате фильм пребывал всего одну неделю, с 1 по 7 мая 1992 года. Премьера прошла в 18 кинотеатрах страны. За это время кинолента собрала 31 815 долларов.

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы США
Экранизации пьес
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США